Сезон 2008/09 е трети от създаването на лигата. Започна на 31 август 2008 г. и свърши на 26 април 2009 г. Лигата се състои от 16 отбора, 13 от останалите през сезон 2007/08 и 3 нови спечелили промоция от Бета Етники. Олимпиакос за пореден път успешно защитиха титлата си пречелейки 37-а.

Промени след 2007/08 
Отбори спечелили промоция от Бета Етники

 1-во място ФК Пансерайкос
 2-ро място ФК Трасивоулос
 3-то място ФК Пантракикос

Отбори изпаднали от Гръцката Суперлига

 14-о място ФК Атромитос
 15-о място ФК Вериа
 16-о място ФК Аполон (Каламариас)

Класиране

Източници 
 Официален сайт на гръцката Суперлига

Турнири по футбол в Гърция